Humbert Sabaudzki, wł. Umberto Maria Vittorio Amedeo Giuseppe di Savoia-Aosta, conte di Salemi (ur. 22 czerwca 1889 w Turynie, zm. 19 października 1918 w Crespano del Grappa) – hrabia Salemi z linii Aosta dynastii sabaudzkiej, jedyny syn z drugiego małżeństwa byłego króla Hiszpanii Amadeusza, księcia Aosty, z Marią Letycją Bonaparte-Aosta.

Po wybuchu I wojny światowej Humbert, nieco zdyskredytowany swoimi dość skandalicznymi aferami miłosnymi, zgłosił się do armii włoskiej na ochotnika jako szeregowiec w pułku artylerii. Walcząc zawsze w pierwszych szeregach, uzyskał dwa medale za dzielność i z biegiem czasu awans na dowódcę baterii artyleryjskiej, jak podkreślono „wyłącznie dzięki własnym zasługom”. W czasie walk z oddziałami austriackimi koło Monte Grappa zaraził się tzw. grypą hiszpańską i zmarł w szpitalu wojskowym w Crespano del Grappa. Rodziny nie posiadał. Został pochowany na cmentarzu w Crespano Veneto, później przeniesiony na cmentarz wojskowy w Monte Grappa.

Odznaczony dwukrotnie Srebrnym Medalem za Męstwo Wojskowe i Krzyżem Zasługi Wojennej.

Rodowód

Przypisy

Bibliografia 
 Sigyn Reimers, Mina kungliga, Stockholm 1954.

Dynastia sabaudzka
Odznaczeni Medalem za Męstwo Wojskowe
Uczestnicy I wojny światowej (Królestwo Włoch)
Ludzie urodzeni w Turynie
Urodzeni w 1889
Zmarli w 1918
Zmarli na grypę hiszpankę